(), film canadien d'Anne Wheeler, sorti en 2001 ;
 Mise à nu (Future Malcolm), dix-neuvième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Mise à nu (Strip Search), téléfilm américain de Sidney Lumet, sorti en 2004 ;
 Mise à nu, quatrième épisode de la saison 7 de Caïn diffusé en 2019 ;
 Mise à nu, téléfilm français de Didier Bivel, sorti en 2021.